Skovel kan avse:

 Skovel – en form av spade med rak bladkant, se skyffel
 Skovelhjul – ett hjul försett med paddlar eller skovlar

an:Pala
bat-smg:Luopėta
cs:Lopata
da:Skovl
de:Schaufel
el:Φτυάρι
en:Shovel
eo:Ŝovelilo
es:Pala
fi:Lapio
fr:Pelle (outil)
gn:Yvyjo'oha
io:Shovelo
ja:シャベル
ka:ბარი (იარაღი)
ko:삽
la:Pala
lb:Schëpp
lt:Kastuvas
nl:Schep
pl:Łopata (narzędzie)
pt:Pá
qu:Lampa
ru:Лопата
simple:Shovel
uk:Лопата